Världsmästerskapet i landhockey för damer 1974 var den första upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Mandelieu i Frankrike, och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida
Todor66.com

1974
1974 i Frankrike
Internationella sportevenemang i Frankrike
Landhockey i Frankrike
Sportåret 1974